Dit is een (onvolledige) lijst van IJslandse voetbalsters die onder contract staan of stonden bij een buitenlandse voetbalclub.

A
Berglind Rós Ágústsdóttir
Amanda Andradóttir
Kristrún Rut Antonsdóttir
Ásta Árnadóttir
Erla Steina Arnardóttir
Guðný Árnadóttir
Guðrún Arnardóttir
Emilía Ásgeirsdóttir
Arna Ásgrímsdóttir
Sif Atladóttir

B
Ásgerður Baldursdóttir
Kristín Ýr Bjarnadóttir
Dagný Brynjarsdóttir

E
Hlín Eiríksdóttir

F
Fanndís Friðriksdóttir

G
Edda Garðarsdóttir
Sigríður Lára Garðarsdóttir
Hallbera Guðný Gísladóttir
Elisabet Gunnarsdottir
Guðbjörg Gunnarsdóttir
Sara Björk Gunnarsdóttir
Guðrún Sóley Gunnarsdóttir
Svava Rós Guðmundsdóttir

H
Andrea Rán Hauksdóttir
Þóra Björg Helgadóttir
Ásthildur Helgadóttir
Rakel Hönnudóttir

J
Sandra Jessen
Alexandra Jóhannsdóttir
Þórunn Helga Jónsdóttir
Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir
Katrín Jónsdóttir
Sveindís Jane Jónsdóttir

K
Anna Björk Kristjánsdóttir

L
Dóra María Lárusdóttir

M
Hólmfríður Magnúsdóttir

O
Guðný Björk Óðinsdóttir

P
Andrea Mist Pálsdóttir
Lára Kristín Pedersen

R
Cecilía Rán Rúnarsdóttir

S
Ingibjörg Sigurðardóttir
Sandra Sigurðardóttir
Dóra Stefánsdóttir

T
Telma Thrastardóttir

V
Margrét Viðarsdóttir
Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir
Elísa Viðarsdóttir
Glódís Perla Viggósdóttir
Karólína Lea Vilhjálmsdóttir

Z
Diljá Ýr Zomers

Þ
Berglind Björg Þorvaldsdóttir

Zie de overlegpagina voor een actuele lijst gegenereerd vanaf wikidata
IJslandse

Voetbalsters